Руны () — блок стандарта Юникод, содержащий рунические знаки. Был введён в версии 3.0 (1999) и дополнен 8 символами в версии 7.0 (2014). Исходная кодировка рун была основана на рекомендациях «ISO Runes Project», принятых в 1997 году.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable nounderlines" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center;font-family:'Noto Sans Runic'"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | РуныОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+16Ax
| title="U+16A0: RUNIC LETTER FEHU FEOH FE F" | ᚠ
| title="U+16A1: RUNIC LETTER V" | ᚡ
| title="U+16A2: RUNIC LETTER URUZ UR U" | ᚢ
| title="U+16A3: RUNIC LETTER YR" | ᚣ
| title="U+16A4: RUNIC LETTER Y" | ᚤ
| title="U+16A5: RUNIC LETTER W" | ᚥ
| title="U+16A6: RUNIC LETTER THURISAZ THURS THORN" | ᚦ
| title="U+16A7: RUNIC LETTER ETH" | ᚧ
| title="U+16A8: RUNIC LETTER ANSUZ A" | ᚨ
| title="U+16A9: RUNIC LETTER OS O" | ᚩ
| title="U+16AA: RUNIC LETTER AC A" | ᚪ
| title="U+16AB: RUNIC LETTER AESC" | ᚫ
| title="U+16AC: RUNIC LETTER LONG-BRANCH-OSS O" | ᚬ
| title="U+16AD: RUNIC LETTER SHORT-TWIG-OSS O" | ᚭ
| title="U+16AE: RUNIC LETTER O" | ᚮ
| title="U+16AF: RUNIC LETTER OE" | ᚯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+16Bx
| title="U+16B0: RUNIC LETTER ON" | ᚰ
| title="U+16B1: RUNIC LETTER RAIDO RAD REID R" | ᚱ
| title="U+16B2: RUNIC LETTER KAUNA" | ᚲ
| title="U+16B3: RUNIC LETTER CEN" | ᚳ
| title="U+16B4: RUNIC LETTER KAUN K" | ᚴ
| title="U+16B5: RUNIC LETTER G" | ᚵ
| title="U+16B6: RUNIC LETTER ENG" | ᚶ
| title="U+16B7: RUNIC LETTER GEBO GYFU G" | ᚷ
| title="U+16B8: RUNIC LETTER GAR" | ᚸ
| title="U+16B9: RUNIC LETTER WUNJO WYNN W" | ᚹ
| title="U+16BA: RUNIC LETTER HAGLAZ H" | ᚺ
| title="U+16BB: RUNIC LETTER HAEGL H" | ᚻ
| title="U+16BC: RUNIC LETTER LONG-BRANCH-HAGALL H" | ᚼ
| title="U+16BD: RUNIC LETTER SHORT-TWIG-HAGALL H" | ᚽ
| title="U+16BE: RUNIC LETTER NAUDIZ NYD NAUD N" | ᚾ
| title="U+16BF: RUNIC LETTER SHORT-TWIG-NAUD N" | ᚿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+16Cx
| title="U+16C0: RUNIC LETTER DOTTED-N" | ᛀ
| title="U+16C1: RUNIC LETTER ISAZ IS ISS I" | ᛁ
| title="U+16C2: RUNIC LETTER E" | ᛂ
| title="U+16C3: RUNIC LETTER JERAN J" | ᛃ
| title="U+16C4: RUNIC LETTER GER" | ᛄ
| title="U+16C5: RUNIC LETTER LONG-BRANCH-AR AE" | ᛅ
| title="U+16C6: RUNIC LETTER SHORT-TWIG-AR A" | ᛆ
| title="U+16C7: RUNIC LETTER IWAZ EOH" | ᛇ
| title="U+16C8: RUNIC LETTER PERTHO PEORTH P" | ᛈ
| title="U+16C9: RUNIC LETTER ALGIZ EOLHX" | ᛉ
| title="U+16CA: RUNIC LETTER SOWILO S" | ᛊ
| title="U+16CB: RUNIC LETTER SIGEL LONG-BRANCH-SOL S" | ᛋ
| title="U+16CC: RUNIC LETTER SHORT-TWIG-SOL S" | ᛌ
| title="U+16CD: RUNIC LETTER C" | ᛍ
| title="U+16CE: RUNIC LETTER Z" | ᛎ
| title="U+16CF: RUNIC LETTER TIWAZ TIR TYR T" | ᛏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+16Dx
| title="U+16D0: RUNIC LETTER SHORT-TWIG-TYR T" | ᛐ
| title="U+16D1: RUNIC LETTER D" | ᛑ
| title="U+16D2: RUNIC LETTER BERKANAN BEORC BJARKAN B" | ᛒ
| title="U+16D3: RUNIC LETTER SHORT-TWIG-BJARKAN B" | ᛓ
| title="U+16D4: RUNIC LETTER DOTTED-P" | ᛔ
| title="U+16D5: RUNIC LETTER OPEN-P" | ᛕ
| title="U+16D6: RUNIC LETTER EHWAZ EH E" | ᛖ
| title="U+16D7: RUNIC LETTER MANNAZ MAN M" | ᛗ
| title="U+16D8: RUNIC LETTER LONG-BRANCH-MADR M" | ᛘ
| title="U+16D9: RUNIC LETTER SHORT-TWIG-MADR M" | ᛙ
| title="U+16DA: RUNIC LETTER LAUKAZ LAGU LOGR L" | ᛚ
| title="U+16DB: RUNIC LETTER DOTTED-L" | ᛛ
| title="U+16DC: RUNIC LETTER INGWAZ" | ᛜ
| title="U+16DD: RUNIC LETTER ING" | ᛝ
| title="U+16DE: RUNIC LETTER DAGAZ DAEG D" | ᛞ
| title="U+16DF: RUNIC LETTER OTHALAN ETHEL O" | ᛟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+16Ex
| title="U+16E0: RUNIC LETTER EAR" | ᛠ
| title="U+16E1: RUNIC LETTER IOR" | ᛡ
| title="U+16E2: RUNIC LETTER CWEORTH" | ᛢ
| title="U+16E3: RUNIC LETTER CALC" | ᛣ
| title="U+16E4: RUNIC LETTER CEALC" | ᛤ
| title="U+16E5: RUNIC LETTER STAN" | ᛥ
| title="U+16E6: RUNIC LETTER LONG-BRANCH-YR" | ᛦ
| title="U+16E7: RUNIC LETTER SHORT-TWIG-YR" | ᛧ
| title="U+16E8: RUNIC LETTER ICELANDIC-YR" | ᛨ
| title="U+16E9: RUNIC LETTER Q" | ᛩ
| title="U+16EA: RUNIC LETTER X" | ᛪ
| title="U+16EB: RUNIC SINGLE PUNCTUATION" | ᛫
| title="U+16EC: RUNIC MULTIPLE PUNCTUATION" | ᛬
| title="U+16ED: RUNIC CROSS PUNCTUATION" | ᛭
| title="U+16EE: RUNIC ARLAUG SYMBOL" | ᛮ
| title="U+16EF: RUNIC TVIMADUR SYMBOL" | ᛯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+16Fx
| title="U+16F0: RUNIC BELGTHOR SYMBOL" | ᛰ
| title="U+16F1: RUNIC LETTER K" | ᛱ
| title="U+16F2: RUNIC LETTER SH" | ᛲ
| title="U+16F3: RUNIC LETTER OO" | ᛳ
| title="U+16F4: RUNIC LETTER FRANKS CASKET OS" | ᛴ
| title="U+16F5: RUNIC LETTER FRANKS CASKET IS" | ᛵ
| title="U+16F6: RUNIC LETTER FRANKS CASKET EH" | ᛶ
| title="U+16F7: RUNIC LETTER FRANKS CASKET AC" | ᛷ
| title="U+16F8: RUNIC LETTER FRANKS CASKET AESC" | ᛸ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Огамическое письмо (блок Юникода)

Примечания